10-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 140 километров состоялась 29 августа 1943 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Йозеф Сомерс.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1943 на FirstCycling
 
 
  

1943 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1943 году
Август 1943 года